Triptiek (beeldende kunst), een kunstwerk (ivoor- of houtsnijwerk, schilderij of foto) bestaande uit drie panelen
Triptiek (muziek), een compositie bestaande uit drie delen
Triptiek (Toebosch), een compositie van de Nederlandse componist Louis Toebosch
Triptiek (romancyclus), romancyclus bestaande uit drie bij elkaar horende delen